Geldria (Geldern) – kraina historyczna w Holandii
Niemcy:
 Geldern – miasto w Nadrenii Północnej-Westfalii
 Geldern – dawny powiat w Nadrenii Północnej-Westfalii
Osoby:
 Wolfgang von Geldern – niemiecki polityk